Adeodato Ressi (Cervia 1768 – Venezia 1822), economista e patriota italiano
Michel Ressi (...), scrittore francese
Marco Ressi (XIX secolo), compositore italiano